een kliniek van een dierenarts
 Dierenkliniek (VRT), tv-programma